Tram Express (tj. expresní tramvaj) je označení budovaného dopravního systému vlakotramvaje v pařížské aglomeraci v regionu Île-de-France. Systém je organizován, koordinován a financován organizací Île-de-France Mobilités, jeho provozovatelem jsou společnosti Keolis a Transkeo.

Historie 
První návrhy na vybudování tangenciálních spojení, které by umožnily dopravovat se mezi jednotlivými předměstími bez nutnosti cesty do centra Paříže spatřily světlo světa na začátku 90. let dvacátého století. Počítalo se s vybudováním čtyř tangenciálních linek (sever, jih, východ, západ), které by propojily důležité uzly jako je letiště Charlese de Gaulla, pařížský Disneyland, Cergy-Pontoise či Massy - Palaiseau. Tento projekt počítal s využitím okružní železniční trati Grande Ceinture a s použitím těžkých kolejových vozidel podobným soupravám RER. 

V roce 2004 byl přijat pozměněný plán, který počítá s částečným využitím Grande Ceinture, výstavbou speciálních tratí zcela oddělených od ostatního železničního provozu a s použitím lehkých železničních vozidel, konkrétně vlakotramvají. Tato vozidla zvládají provoz na železničních i tramvajových tratích a to i s velkým sklonem (až 65 ‰). Výstavba prvního úseku byla zahájena na konci roku 2010.

Na všech třech linkách systému Tram Express bude provozováno celkem 47 čtyřčlánkových vlakotramvají Citadis Dualis od francouzského výrobce Alstom. Jsou 42 metrů dlouhé, 2,65 metrů široké, jejich maximální rychlost je 100 km/h.

Linky

11 (Tram Express Nord) 

Provoz na první lince systému Tram Express byl zahájen 1. července 2017. Linka 11 spojuje města Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) a Le Bourget (Seine-Saint-Denis) a využívá nově vybudovanou trať, která vede paralelně s Grande Ceinture. Na rok 2032 je naplánováno otevření úseku z Le Bourget do Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis) a v roce 2033 bude uveden do provozu poslední úsek z Épinay-sur-Seine do Sartrouville (Yvelines). Linku provozuje soukromá společnost Keolis.

12 (Tram Express Sud) 

Tram Express Sud spojí v roce 2023 města Évry (Essonne) a Massy (Essonne). V plánech Île-de-France Mobilités je také výstavba druhého úseku z města Massy do Versailles (Yvelines). Mezi stanicemi Versailles-Chantiers a Petit Vaux bude linka 12 využívat železniční trať Grande Ceinture, po které v současnosti jezdí jedna z větví RER C. Na zbylém úseku do Évry bude vybudována nová tramvajová trať. Linku bude provozovat společnost Transkeo vlastněná společnostmi Keolis a SNCF.

13 (Tram Express Ouest) 

Linka 13 zahájila provoz mezi městy Saint-Cyr-l'École (Yvelines) a Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) v roce 6. července 2022. Tato linka nahradila vlaky Transilien L, které přestaly jezdit na trase známé jako Grande ceinture Ouest v červnu roku 2019. V roce 2027 bude zprovozněna i druhá větev do města Achères (Yvelines). Linku provozuje společnost Transkeo.

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Informace o provozu na lince T11 
 Oficiální stránky o výstavbě linky T12 
 Oficiální stránky o výstavbě linky T13 

Meziměstské tramvaje a vlakotramvaje
Zamýšlené tramvajové tratě
Zamýšlené železniční tratě
Záměry staveb ve Francii